Grant je lahko:
 Grant, naselje v občini Tolmin
 Grant (priimek)
 M3 Grant, tank